Etno-eko festival "Jabuka" pod tim se nazivom održava od srpnja 2008. godine. Radi se o projektu čiji je organizator Etno-eko udruga Jabuka iz Rijeke, a kojim se predstavlja kulturna baštine Republike Hrvatske, ali i drugih zemalja, promovira se ekologija, autohtoni proizvodi i hrvatski brandovi.

Etno-eko udruga "Jabuka" na temeljima Etno festivala "Omišalj '07", održanog 20. srpnja 2007. na Trgu Prikešte u Omišlju, odlučila je organizirati ovaj umjetnički projekt. Od 12. do 14. srpnja u Rijeci, Bakru i Omišlju nastupili su: S.o.M., Dunja Knebl, Nikolina Romić - Nina, Etno udruga "Težakinje i težaki z Praputnjaka", MKD "Ilinden", KUD "Primorka", "La bottega del folklore" iz Italije, "Kočani orkestar - Braća Saliev" iz Makedonije, te "Histriart", koji je osvojio nagradu za poseban doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine. Nagradu "policu za male stvari" izradila je Nena Nosalj Peršić, u eko-stilu, od naplavina.     

Na Festivalu, čijim je organizatorima namjera učiniti ga tradicionalnim i međunarodnim, nastupat će hrvatski i svjetski izvođači etno-glazbe.

Poveznice 
 Alen Polić, idejni tvorac festivala

Vanjske poveznice 
 Službene stranice Udruge “Jabuka” 

Jabuka